Kadyki ist ein polnischer Ortsname:
 Kadyki (Bartoszyce), Ort im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Arthurswalde, Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 Kadyki (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Kadicki, 1938 bis 1945 Klein Sakrau, Abbau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen